La A. S. D. Associazione Calcio Savoia 1908, conocida simplemente como Savoia, es un club de fútbol italiano de la ciudad de Torre Annunziata (Nápoles), en la región de Campania. Fue fundado en 1908 y refundado en varias ocasiones, la última de las cuales en 2021. Actualmente milita en la Eccellenza Campania.

Uniforme 
 Uniforme titular: Camiseta blanca, pantalón blanco y medias negras.
 Uniforme alternativo: Camiseta negra, pantalón negro y medias negras.

Estadio 

El Savoia juega en el Stadio Alfredo Giraud de Torre Annunziata, con capacidad de 12.750 espectadores.

Jugadores

Jugadores y cuerpo técnico

Palmarés

Torneos nacionales 
 Campeonato de Italia Centro Meridional (1): 1923/24
 Campeonato de Primera División 4.º liv. (1): 1937/38
 Serie D (4): 1964/65, 1969/70, 1989/90, 2013/14
 Copa Italia Regional Campania (1): 2011-12

Torneos juveniles 
 Campeonato Juniores Nacionales (1): 2004/05

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial 

Equipos de fútbol de Italia
Equipos de fútbol fundados en 1908
Deporte en la provincia de Nápoles